Цветы на чердаке — книга Вирджинии Эндрюс 1979 года
 Цветы на чердаке () — фильм режиссёра Джеффри Блума, 1987 год
 Цветы на чердаке () — фильм режиссёра Деборы Чоу, 2014 год